Élisabeth du Palatinat est le nom donné à plusieurs princesses de la Maison de Wittelsbach :
 Élisabeth du Palatinat (1381-1408), duchesse consort d'Autriche antérieure, fille de Robert  du Saint-Empire, électeur palatin, et d'Élisabeth de Nuremberg, mariée à Frédéric IV d'Autriche.
 Élisabeth du Palatinat (1483-1522), margravine consort de Bade-Sponheim, fille de Philippe  du Palatinat, électeur palatin, et de Marguerite de Bavière, mariée à Philippe  de Bade.
 Élisabeth du Palatinat (1540-1594), landgravine consort de Thuringe, fille de Frédéric III du Palatinat, électeur palatin, et de Marie de Brandebourg-Culmbach, mariée à Jean-Frédéric II de Saxe.

Homonymie de personnes
Maison de Wittelsbach
Homonymie dynastique